Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Bobby Reynolds che hanno battuto in finale Igor' Kunicyn e Aisam-ul-Haq Qureshi 7-62, 65-7, [10-4].

Teste di serie 

 Igor' Kunicyn /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
 Rik De Voest /  Bobby Reynolds (Campioni)

 Ross Hutchins /  Travis Parrott (quarti di finale)
 Philipp Petzschner /  Alexander Peya (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2008